Der Bauer Watertechnology Cup 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. November 2009 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der an Position zwei gesetzte Daniel Brands, der im Finale den ungesetzten Dustin Brown in zwei Sätzen bezwang. Es war Brands zweiter Karrieretitel. Vorjahressieger Denis Gremelmayr schied in diesem Jahr bereits in der ersten Runde aus. Im Doppel gewannen die topgesetzten Michael Kohlmann und Alexander Peya das Finale gegen die an Position zwei gesetzten Philipp Marx und Igor Zelenay in zwei Sätzen gewannen. Es war ihr bislang einziger gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es eine verletzungsbedingte Absage, durch die Timo Nieminen als Lucky Loser in das Hauptfeld rückte.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 126 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 125 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Eckental